Widekind I. ist der Name folgender Herrscher:

* Widekind I. (Schwalenberg) (auch Widukind, Wedekind oder Wittekind; † 1136/1137), Graf von Schwalenberg
 Widekind I. (Battenberg und Wittgenstein) (auch Widukind; 1201–um 1237), Graf von Battenberg und Wittgenstein